1162 км, 1162-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

Россия 
 1162 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога, Самарская область.

Украина 
 1162 км, другое название — Мостовое — остановочный пункт, Одесская железная дорога, Веселиновский район, Николаевская область.